Sæby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sæby Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Sæby Sogn (Kalundborg Kommune)
 Sæby Sogn (Lejre Kommune)
 Sæby Sogn (Skive Kommune)